Одерберг — город в Германии, в земле Бранденбург. 
 Одерберг — немецкое название города Богумин в Чехии.